Scottish Open steht für:

 Scottish Open (Badminton), Badmintonturnier
 Scottish Open (Snooker), Snookerturnier
 Scottish Open (Golf), Golfturnier